

Cinema 
Mountain Music – cortometraggio del 1934 diretto da W.P. Hackney
Mountain Music – film del 1937 diretto da Robert Florey
Mountain Music – cortometraggio di animazione del 1976 diretto da Will Vinton

Musica 
Mountain Music – album degli Alabama del 1982
Mountain Music – singolo degli Alabama del 1982